Природные пожары в России в 2019-2021 годах составили около 10 млн гектаров в год (рост со средних значений 2010-2015 годов примерно в четыре раза).

Наиболее крупные:
 Лесные пожары в Сибири (1915) — пожары распространились на территорию в десять миллионов га, с охватом древесного запаса не менее 1 миллиарда кубометров. Дымом была покрыта площадь, примерно равная всей Европы. Дым в среднем продержался 50 дней, вызвав запоздание созревания хлебов на две недели. Было остановлено судоходство на реке Иртыш, затруднено рыболовство и охота.
 Природные пожары в России в 2010 году
 Лесные пожары в Алтайском крае (2010)
 Лесные пожары в Сибири (2019)

См. также 
 Лесные пожары в Сибири
 Аномальная жара в России (2010) и Смог в Москве (2010)
 Лесные и торфяные пожары в СССР (1972)
 Пожарная охрана в России
 МЧС России

Примечания